Падма Шри () — четвёртая из высших гражданских государственных наград Индии (после Бхарат Ратна, Падма Вибхушан и Падма Бхушан). Вручается правительством Индии как знак признания выдающегося вклада гражданина в той или иной области (искусство, образование, промышленность, литература, наука, спорт, медицина, социальная работа).

История 
Учреждена в 1954 году президентом Индии. На 2014 год награждено 2679 человек. Среди награждённых присутствуют несколько граждан России и бывшего СССР: Г. М. Бондаревский (2000), Т. М. Елизаренкова (2004), Р. Б. Рыбаков (2007), М. Л. Салганик (2007), Г. М. Печников (2008).

Кавалеры Падма Шри 
 Список награждённых Падма Шри

См. также 
 Бхарат Ратна
 Падма Вибхушан
 Падма Бхушан

Примечания

Ссылки 
 Padma Awards Directory (1954—2014) // Сайт Ministry of Home Affairs, Government of India 

Ордена Индии
Высшие государственные награды
Награды, появившиеся в 1954 году